Oltu (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Oltu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Oltu